Сосновка — село в Ардатовском районе Нижегородской области России, входит в состав городского поселения рабочего поселка Ардатов.

Происхождение названия 
Обстоятельства и время образования Сосновки ее старожилам не известны. Названием своим село обязано сосновым лесам, среди которых было основано поселение.

География 
Расположено в 5 км на запад от посёлка Ардатова, на речке Сиязьме.

На севере от села расположены пойменные луга реки Сиязьмы, переходящие в кустарники далее в смешанный лес, который отдельными массивами окружает село с севера, запада и юга.

Улицы села расположены по обе стороны глубокого оврага. На дне его течет небольшой ручеек.

История 
По данным на 1859 год Сосновка — удельная деревня Ардатовского уезда Нижегородской губернии в 4 верстах от уездного города, расположенная при речках Сосновке и Сиязьме по правую сторону от торгового тракта, ведущего из Ардатова в Тамбовскую губернию. В деревне имелось 97 домов и проживало 665 человека.

После реформы 1861 года Сосновка вошла в Кужендеевскую волость Ардатовского уезда.

На рубеже 1850—1860-х годах деревня была одним из центров производства точеной деревянной посуды и бондарничества, в то время здесь изготавливали кадушки и ведра из осины. Низкая производительность песчаных земель Сосновки и дешевизна лесов способствовали развитию этих промыслов в течение первой половины XIX века. Но уже в 1870-х годах на всем пространстве от Сосновки и до Ардатова леса были вырублены. С этого времени сосновский бондарь стал пользоваться покупной древесиной, цена которой начиная с 1861 года постоянно возрастала. Это обстоятельство стало приводить к сокращению бондарного промысла. В 1884 году этим промыслом в Сосновке занималось всего 32 мастера. В это время бочары Сосновки специализировались на изготовлении составных кадок, которые обладали большей прочностью, чем цельные осиновые, которые изготавливались в деревне Обход, и поэтому ценились выше и стоили в три дороже.

Жители Сосновки, не занятые в бондарном производстве или забросившие его после подорожания леса, с 1875 года уходили на завод в В середине 1880-х годов из Сосновки на заработки в Кулебаки ежегодно уходило до 100 человек, и число отходников постоянно возрастало за счет бондарей, бросивших свое ремесло.

Другой, уже упоминавшийся промысел — точение деревянной посуды к середине XIX века тоже претерпел изменения. Сосновские кустари отказались от самостоятельного производства и занялись скупкой и перепродажей деревянных изделий кустарей из окрестных сел и деревень. Скупали деревянную посуду, точеные чашки в деревнях Березовке, Новолей (Котовской волости), Вилейке (Хрипуновской волости) и селе Кармалейка (Кужендеевской волости).

Торговали сосновцы также знаменитой семеновской посудой и другим щепным товаром, привозившимся из города Семёнова. Скупленный товар они переправляли в соседние губернии (южные) иногда на расстояние в 300—500 верст от Ардатова, в города Моршанск, Саранск и Краснослободск, в Воронежскую губернию.

В среднем доход от промыслов составлял половину достатка обычной сосновской семьи. Другую половину сосновцы получали от сельского хозяйства, причем именно его сосновцы считали главным своим занятием и источником дохода: «Без земли хоть до упаду работай, а сыт не будешь».

Земля в Сосновке в 1884 году находилась в общинном владении. Сосновскому крестьянскому обществу принадлежало 39 десятин, 410 саженей усадебной и 1261 десятина пахотной земли. Душевой надел составлял 4,5 десятины. Кроме того, арендовали до 150 десятин у соседних помещиков.
Собственников земли в селе не было. Окрестные песчаные земли большой ценности не представляли. В случае благоприятной сельскохозяйственной конъюнктуры всегда можно было приарендовать земли к своему наделу, покупать же ее в собственность означало бы брать на себя лишнюю обузу: урожай зерновых здесь редко превышал сам — три, а своего хлеба хватало чаще всего лишь на полгода.

В середине 80-х годов XIX века в селе числилось 112 домов и проживало 333 человека мужского пола и 343 женского. На крестьянских подворьях содержалось в общей сложности 150 лошадей, 102 головы крупного рогатого и 770 голов мелкого скота. В это время в селе числилось недоимок на сумму 1131 руб. Это притом, что на окладную душу в Сосновке приходилось 8 руб. податей, а в селе числилось 318 окладных душ.

Посторонние наблюдатели отмечали в Сосновке «сильное развитие пьянства». В селе имелся кабак. Он находился на общественной земле и принадлежал местному крестьянину Ивану Пичyгину.

К 1879 году в Сосновке проживало 380 мужчин, 19 из них были пришлыми, и 426 женщин, из них 7 были пришлыми (то есть не были приписаны к местному крестьянству).

Церковь в селе была построена между 1859 годом (в это время Сосновка числилась деревней) и серединой 1880-х годов (Сосновка уже приобрела статус села). В 1910 году в селе насчитывалось 175 дворов, составлявших одно крестьянское общество.
К 1912 году число дворов сократилось до 160, в селе проживало 964 жителя, содержалось 672 головы домашнего скота.
В 1916 году население села составляло 961 человек.

В 1935 году крестьяне стали объединяться в колхозы. Жители Сосновки, деревни Урвань и посёлка Гуськой объединились в колхоз «Гуськовский».
В 1938 году появились первые тракторы. Позднее председателем был поставлен Григорий Павлович Коротков. При нём началось строительство скотных дворов и других общественных построек.
В 1969 году колхозы «Гуськовский», «Котовский», «Измайловский» объединились в совхоз «Котовский». Руководителем его стал А. Н. Бебнев.

По данным анкетирования 1978 году, в Сосновке числилось 37 хозяйств, проживало 43 человека мужского пола и 55 женского, в селе работала ферма (содержали крупный рогатый скот и овец).
Также имелись магазин, начальная школа на 40 ученических мест (построена в 1968). С районным центром и Котовским сельским советом Сосновку соединяли грунтовые дороги, через село проходило асфальтированное шоссе, соединившее его с областным центром — Горьким. По шоссе ходил автобус: 4 раза в день.

В 1980—1990-е годы село пришло в окончательный упадок. В 1980 году закрыли школу, так как отдаленные села объявили неперспективными, люди стали разъезжаться. Для продолжения учебы дети должны были ходить за много километров — в село Котовка (7 км) или Ардатов (5 км). В 1987 году Сосновку передали городу Дзержинску, в подсобное хозяйство заводу «Химмаш».
Стали строить жилье для рабочих, построили столовую, отремонтировали скотные дворы. К этому времени в Сосновке осталось не более 30 дворов. «Химмаш» завез туда коров черно-пестрой породы, построил хорошую дорогу, соединявшую село с Ардатовом.

К лету 1993 году многие жители разъехались. В селе осталось всего лишь 30 дворов и 40 жителей.

Население

Примечание 

Населённые пункты Ардатовского района (Нижегородская область)